Forbidden ("proibito" in lingua inglese) può indicare:

Cinema 
 Forbidden – film del 1919 diretto da Phillips Smalley e da Lois Weber
 Proibito (Forbidden) – film del 1932 diretto da Frank Capra
 Forbidden – film del 1948 diretto da George King
 Contrabbandieri a Macao (Forbidden) – film del 1953 diretto da Rudolph Maté
 Proibito (Forbidden) – film del 1984 diretto da Anthony Page

Musica 
 Forbidden – gruppo musicale thrash metal statunitense
 Forbidden – album dei Black Sabbath del 1995